Häffner ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Häffner, deutsche Wasserspringerin
 Klaus Häffner (* 1952), deutscher Journalist 
 Michaela Häffner (* 1958), deutsche Historikerin
 Petra Häffner (* 1964), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Haffner
 Haeffner
 Heffner
 Häfner
 Hefner